Jacek Jastrzębski (ur. 1980) – polski prawnik,  przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Jacek Jastrzębski (1940–2022) – polski lekarz anestezjolog, profesor nauk medycznych
Jacek Jastrzębski – polski kurator społeczny

Przypisy